Begi, une localité de Croatie située en Istrie ;
 Begi, une ville également appelée Beica, située dans la région Oromia en Éthiopie ;
 Begi, le woreda (district) de la région Oromia dont cette ville est le chef-lieu ;
 Begi, un ancien woreda de la région Benishangul-Gumuz devenu le woreda spécial Mao Komo, limitrophe du précédent.